Черноморский округ — название административных единиц Российской империи и СССР.

 Черноморский округ — округ Российской империи (1866—1888)
 Черноморский округ — округ СССР (1920—1930)